Der letzte Schuß steht für:

 Der letzte Schuß (1920), deutscher Stummfilm von Franz Seitz senior 
 Der letzte Schuß (1951) (Der Wilderer vom Schliersee), deutscher Film von Franz Seitz senior 
 Der letzte Schuß (1956), sowjetischer Film von Grigori Tschuchrai